Ок-Ридж () может означать:

 Ок-Ридж — город в штате Теннесси, США.
 Национальная лаборатория Ок-Ридж — национальная лаборатория Министерства энергетики США, расположенная вблизи города Ок-Ридж.
 Ок-Ридж — астрономическая обсерватория в штате Массачусетс, США.
 Ок-Ридж — статистически обособленная местность в округе Ориндж, штат Флорида, США.

См. также
 Ридж
 Риджленд